Ramsau se poate referi la:

 Ramsau am Dachstein, comună în Austria
 Ramsau bei Berchtesgaden, comună în Germania